Cap může znamenat:

cap 
 označení pro kozla ve slovenštině, polštině, ukrajinštině a ve východomoravských dialektech, někde se takto označuje jen kozel vykastrovaný (hňup).
 francouzsky „mys“, proto slovo „Cap“ může být součástí názvu míst
 anglicky „čepice“
 cap – 5' čepička – struktura na 5' konci eukaryotických a virových mRNA

Cap 
 Souhvězdí Kozoroha – latinská zkratka souhvězdí
 příjmení osob:
 Štefan Cap (1917–??) – slovenský a československý politik
 Vladislao Cap (1934–1982) – argentinský fotbalista
 přezdívka „Cap“: Caspar Weinberger (1917–2006) – americký politik
 Cap Arcona – německá zaoceánská loď

Cap. 
 latinská zkratka pro kapitolu (capitulum)

CAP 
 CAP teorém – věta z oblasti teoretické informatiky
 CAMEL Application Part – signalizační protokol pro poskytování telekomunikačních služeb
 Combat Air Patrol (anglicky) – letecké hlídkování
 Common Agricultural Policy (anglicky) – Společná zemědělská politika v rámci Evropské unie
 Compagnie des Arts Photomécaniques – francouzská fotografická společnost
 Convention pour une alternative progressiste (Konvence pro pokrokovou alternativu) – francouzská levicová organizace

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení